Сэр Айзек Бейли Бальфур (, 31 марта 1853 — 30 ноября 1922) — британский (шотландский) ботаник, профессор ботаники и миколог.

Биография 
Айзек Бейли Бальфур родился 31 марта 1853 года в Эдинбурге в семье профессора Джона Хаттона Бальфура и Марион Споттишвуд Бейли.

Он пошёл по стопам своего отца, Джона Хаттона Бальфура (1808—1884), который был ботаником с хорошей репутацией. Айзек Бейли получил образование в Эдинбургской академии. В 1873 году он получил степень бакалавра в Эдинбургском университете.

В 1873—1878 годах Бальфур был преподавателем ботаники в Королевском ветеринарном колледже в Эдинбурге. В 1875 году он получил степень доктора наук в Эдинбургском университете. В 1877 году Бальфур получил степень бакалавра медицины, бакалавра хирургии в Эдинбургском университете; в этом же году он был избран членом Королевского общества Эдинбурга. В 1879 году Исаак Бейли был назначен профессором ботаники в Университете Глазго.

В 1880 году руководил научно-исследовательской экспедицией на остров Сокотра, впервые в европейской науке подробно описав её уникальную флору.

В 1884 году Бальфур был избран членом Лондонского королевского общества; в этом же году он был назначен профессором ботаники в Оксфордском университете. В 1897 году он был награждён Victoria Medal of Honour Королевского садоводческого общества. В 1901 году Айзек Бейли получил степень доктора права в Университете Глазго. В 1919 году он был награждён Медалью Линнея Лондонского Линнеевского общества. Исаак Бейли внёс значительный вклад в ботанику, описав множество видов растений. Бальфур подготовил ряд документов во время своей карьеры, но он не опубликовал ни одной собственной книги.

Айзек Бейли Бальфур умер 30 ноября 1922 года.

Публикации 
 Schimper, Andreas Franz Wilhelm; William Rogers Fisher, Percy Groom, Isaac Bayley Balfour (1903). Translation of Pflanzen-geographie auf physiologischer Grundlage by William Rogers Fisher. ed. Plant-geography Upon a Physiological Basis. Clarendon Press.

Примечания

Ссылки 
 NAHSTE: Balfour Isaac Bayley

Ботаники по алфавиту
Ботаники Великобритании
Ботаники Шотландии
Члены Лондонского королевского общества
Члены Эдинбургского королевского общества
Награждённые медалью Линнея
Награждённые медалью Виктории (Королевское садоводческое общество)
Президенты Ботанического общества Шотландии